Ptolemais steht für:

Geographie:
 Ptolemais (Kyrenaika), Küstenstadt beim heutigen Tolmeitha in Libyen, etwa 110 km östlich von Bengasi
 Ptolemais Hermaiou, eine griechische Kolonie in Ägypten, von Ptolemaios I. Soter errichtet
 Ptolemais (Pamphylien), Ort an der Küste von Pamphylien, beim heutigen Avsallar in der Türkei
 Ptolemais Theron, Ort an der afrikanischen Küste des Roten Meeres, von Ptolemaios II. Philadelphos als Jagdstützpunkt errichtet
 mehrere Ort im ägyptischen Fayum:
 Ptolemais Drymou
 Ptolemais Hormou
 Ptolemais Euergetis, kurzzeitig der Name von Krokodilopolis
 Ptolemais, heute Ptolemaida in Griechenland, nach Ptolemaios I. Soter benannt
 Hafenstadt an der Küste von Galiläa, nach Ptolemaios II. Philadelphos benannt, heute Akkon in Israel

Personen:
 Ptolemais (Tochter des Ptolemaios I.), Frau des Königs Demetrios I. Poliorketes, Tochter von Ptolemaios I.
 Ptolemais von Kyrene, Musiktheoretikerin

Titularbistümer:
 Titularbistum Ptolemais in Libya, Titularbistum der römisch-katholischen Kirche
 Ptolemais in Phoenicia, Titularbistum der römisch-katholischen Kirche
 Ptolemais in Phoenicia dei Maroniti, Titularbistum der römisch-katholischen Kirche
 Titularerzbistum Ptolemais in Thebaide, Titularbistum der römisch-katholischen Kirche